Le championnat des États-Unis universitaire de rugby à XV, ou , était une compétition annuelle sur invitation mettant aux prises quatorze équipes de rugby à XV aux États-Unis.

Histoire 
Le Varsity Cup Championship était une compétition de rugby universitaire américain créée en 2013 pour permettre à plusieurs écoles, après le retrait de celles-ci de la Division 1-A Rugby, de participer à un championnat sur invitation. Quatre équipes supplémentaires ont rejoint le championnat en 2014, portant le nombre de concurrents dans ce tournoi à douze. La  s'est arrêtée en novembre 2017 lorsque l'organisateur, ainsi que le diffuseur et commanditaire majeur, , ont retiré leur soutien.

Organisation 
La  était organisée par United World Sports, mais ne s'est pas substituée au  mis sur pied par USA Rugby.

Logo 
La compétition était sponsorisée par Penn Mutual depuis l’édition 2015.

Équipes de l'édition 2017 

 Army
 Arkansas State 
 Boston College 
 University of California (CAL)
 Clemson
 Central Washington University (CWU)
 Dartmouth College

 Harvard
 Oklahoma
 Navy Academy
 Notre Dame
 Penn State
 Utah
 UCLA

Palmarès

Saison 2013

Tableau final

Saison 2014

Tableau final

Saison 2015

Tableau final 
Utah est qualifié directement pour le .

Saison 2016

Tableau final

Saison 2017

Tableau final

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel d'USA Rugby
  Site officiel de la Varsity Cup

Compétition de rugby à XV aux États-Unis
Compétition fondée en 2012
Sport universitaire aux États-Unis